Фене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 12 км на північ від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 812 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2181,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара